

Puce peut signifier:

Homonymes 

 Les puces, qui forment un ordre d'insectes.
 Une puce, un symbole typographique qui permet la création de listes sans numérotation.
 Une puce, un circuit intégré en électronique.
 Une carte à puce, carte de quelques centimètres portant un circuit intégré capable de contenir de l'information. 
 Une puce à ADN ou micromatrice d'ADN, un ensemble de molécules d'ADN fixées en rangées ordonnées sur une petite surface qui peut être du verre, du silicium ou du plastique.
 Une puce, un type de boucle d'oreille très répandu. Le bijou est reconnaissable par son aspect «flottant» sur le lobe de l'oreille.
 Une puce, une couleur brun-rouge foncé.
 La puce, un jeu enfantin aussi appelé jeu du loup.
 Le jeu de puces, un jeu de table avec des jetons.
 Les puces savantes, un spectacle de cirque dans lequel des puces sont attachées à divers objets et encouragées à réaliser divers tours.
 Les puces, au pluriel, est synonyme de marché aux puces.
 PUCE, l'acronyme désignant les « Périmètres d'Usage de Consommation Exceptionnel » où les commerces peuvent ouvrir le dimanche sous certaines conditions en France.
 L'herbe à puce, nom vernaculaire du sumac grimpant (Toxicodendron radicans), une liane de la famille des Anacardiaceae.
 PUCE, l'acronyme désignant la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (Université pontificale catholique d'Équateur).

Œuvres

Conte et fable

 L'Homme et la Puce, une fable publiée en 1678 par Jean de La Fontaine.
 Maître Puce, un conte publié en 1822 par Ernst Theodor Amadeus Hoffmann.
 Puce de lion, un conte allégorique publié en 1942 par Léonce Bourliaguet faisant partie des Contes du Chabridou.

Musique 

 Chanson de la Puce, chantée par Méphistophélès dans La Damnation de Faust d'Hector Berlioz.
 La Puce, de Joseph Bodin de Boismortier.
 Une puce j’ai dedans l’oreille, de Roland de Lassus.
 Puce de luxe, chantée en 2007 par Sébastien Roch.

Cinéma et télévision 

 La Puce, un court-métrage cinématographique de 1897, réalisé par Eugène Pirou.
 Puce Moment, un film de 1949 avec l'acteur Kenneth Anger.
 La Puce à l'oreille, vaudeville de Georges Feydeau tourné pour la télévision en 1956 et réalisé par Stellio Lorenzi.
 La Puce à l'oreille (A Flea in Her Ear), un film américain de 1968  réalisé par Jacques Charon.
 Puce, un téléfilm de 1968 réalisé par Jacques Audoir.
 La Puce et le Grincheux, une comédie dramatique américaine de 1980 réalisée par Walter Bernstein.
 La Puce et le privé, un film de 1981 réalisé par Roger Kay avec Bruno Cremer et Catherine Alric.
 Puce Boulet, un personnage de la série télévisée jeunesse Robin et Stella diffusée de 1989 à 1992 sur Radio-Québec. 
 La Puce à l'oreille, vaudeville de Georges Feydeau tourné pour la télévision en 1992 et réalisé par Yves Di Tullio.
 La Puce, un moyen-métrage de 1999 réalisé par Emmanuelle Bercot avec Isild Le Besco et Olivier Marchal.
 La Puce, un personnage joué par Michel Muller du film de 2005 La vie est à nous ! réalisé par Gérard Krawczyk.

Théâtre 

 La Puce à l'oreille, un vaudeville de 1907 de Georges Feydeau.

Bande dessinée 

 Puce, un personnage de la bande dessinée Zig et Puce créée en 1925 par Alain Saint-Ogan.
 La Puce, un personnage de la bande dessinée Spirou créé en 1942 par Rob Vel.
 Riqui Puce, un personnage de bande dessinée créé en 1945 par Jean Trubert.
 Puce, un personnage de la bande dessinée Chiffon de David Gilbert.

Sportifs 

 « La puce de Torrelavega », surnom du coureur cycliste espagnol Vicente Trueba (1905-1986).
 « La puce du Cantal », surnom du coureur cycliste français Louis Bergaud (né en 1928).
 « La puce atomique », surnom du joueur de football chilien Leonardo Monje (né en 1981).
 « La puce », surnom du joueur de football argentin Lionel Messi (né en 1987).

Surnom sportif